Falsa árnica puede referirse a:

 el nombre común de la planta Crepis pygmaea.
 el nombre común de la planta Inula montana
 el nombre común de la planta '''''Pallenis spinosa.